La expresión Escudo de Guadalajara puede referirse a:

 El escudo de armas de la ciudad de Guadalajara (México);
 El escudo de armas de la ciudad de Guadalajara (España);
 El escudo de armas de la provincia de Guadalajara (España).